Marrit Leenstra ist der Name folgender Personen:

* Marrit Leenstra (Volleyballspielerin) (* 1973), niederländische Volleyballspielerin
 Marrit Leenstra (Eisschnellläuferin) (* 1989), niederländische Eisschnellläuferin